Firma může být:

 firma – polysémantický pojem
 obchodní firma – jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku (§ 423 zákona č. 89/2012 Sb.)
 Firmy.cz – katalog firem a institucí společnosti Seznam.cz

filmografie
 Firma (film) – americký film Sydneyho Pollacka z roku 1993 s Tomem Cruisem v hlavní roli

geografie
 Firma (Missouri) – zaniklé sídlo v Missouri

Externí odkazy